БА-5 — первый советский тяжелый бронеавтомобиль, построенный в 1935 году на Ижорском заводе. Был изготовлен в единственном опытном экземпляре.

Конструкция 

Имел сварной бронекорпус из плоских листов толщиной 4—9 мм, который вмещал экипаж из пяти человек. Один пулемёт ДТ спарен с 45-мм пушкой, ещё два ДТ в шаровых установках лобового листа корпуса и кормовой рубки. Цилиндрическая башня была похожа на башню танка Т-26, но не имела ниши. Боекомплект из 60 выстрелов и 3402 патронов. В корме имелся задний пост управления с рулём, педалями, сиденьем, смотровым люком и фарами. 

На БА-5 четырехтактный 6-цилиндровый карбюраторный двигатель ЗИС-5 мощностью 73 л.с. Емкость топливного бака 120 л. Запас хода по шоссе достигал 265 км, а максимальная скорость по шоссе — 50 км/ч. 

В механическую трансмиссию входили: двухдисковое сцепление сухого трения; четырехскоростная коробка передач; демультипликатор, позволявший БА-5 двигаться назад с высокими скоростями; два задних ведущих моста с дифференциалами и главными передачами червячного типа.

Оценка проекта 

Имея удовлетворительную бронезащиту (несколько лучшую, чем у среднего бронеавтомобиля БА-3) и дополнительное вооружение, БА-5 имел большие габариты и невысокую проходимость. Подвижность его ограничивалась недостаточной мощностью двигателя. Но шасси и двигатель ЗИС-6 имели возможность дальнейшего совершенствования, да и размеры БА-5 можно было уменьшить даже при усилении бронезащиты, за счет более рациональной формы корпуса.

Примечания

Литература 

Коломиец М. Бронемашины Сталина 1925-1945 // Москва, Яуза, ЭКСМО, 2010.

Ссылки 
 
 

Бронеавтомобили по алфавиту
Бронеавтомобили СССР
Тяжёлые бронеавтомобили